

Patronyme 

 Alphonse-Gabriel Foucault (1843-1930), homme d'Église, évêque de Saint-Dié ;
 Denis-Nicolas Foucault (1723-1807), administrateur colonial français ;
 François-Louis-Charles de Foucault (1778-1873), homme politique français ;
 Henri Foucault, éditeur de musique, actif à Paris entre 1690–1720 ;
 Jean de Foucault, Seigneur de Saint-Germain-Beaupré, compagnon de Jeanne d'Arc ;
 Jean-Pierre Foucault (né en 1947), animateur de radio et télévision français ;
 Léon Foucault (1819-1868), physicien et astronome français ;
 Louis de Foucault de Saint-Germain Beaupré (1616-1659), maréchal de France ;
 Martial Foucault, politologue français et directeur du CEVIPOF ;
 Michel Foucault (1926-1984), philosophe français ;
 Samuel Foucault (né en 1992), handballeur français ;
 Siméon Foucault (1884-1923), sculpteur français.

Foucault est un nom de famille , dont il existe des variantes : , Foucaut et Foucaux.

Famille 
 Famille Foucault de Saint-Germain-Beaupré
 Famille de Foucault (Lorraine, Laonnais)
 Famille de Foucault (Normandie)

Prénom 
Foucault est un prénom de racines germaniques : Folcwald, de folc, peuple, et, wald, gouverner.

Toponymes 

 rivière Foucault, un affluent du fjord de Salluit, dans le détroit d'Hudson, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 seigneurie Foucault, ancienne seigneurie sous le régime français, dans la municipalité de Noyan, dans la MRC Le Haut-Richelieu, dans la région administrative de la Montérégie, au Québec, au Canada.

Autres 
Nommés d'après le physicien et astronome Léon Foucault
 Courants de Foucault, des courants électriques créés dans une masse conductrice, décrits en 1851
 Pendule de Foucault, expérience démontrant la rotation de la Terre par rapport à un référentiel galiléen et l'existence de la force de Coriolis dans un référentiel non galiléen
 Appareil de Fizeau-Foucault, utilisé en 1849 pour déterminer la vitesse de la lumière
 Foucault, un petit cratère lunaire
 (5668) Foucault, un astéroïde
 Foucault , un sous marin français actif de 1912 à 1916 (voir page Wikipedia en anglais French submarine Foucault)

Nommé d'après le philosophe Michel Foucault
 Foucault, un livre de Gilles Deleuze, publié en 1986, où il donne sa lecture de l’œuvre du philosophe

Homonymie de patronyme
Patronyme français